Шапова́л — украинская фамилия, происходит от названия профессии шаповал — мастера, валяющего шапки.

Известные носители

А 
 
 Шаповал, Алексей Павлович (род 1937) — российский металлург, дед более 118 внуков.

Б 
 Шаповал, Борис Моисеевич (1895—1968) — советский художник-график, карикатурист, заслуженный деятель искусств УССР.

В 
 Шаповал, Василий Кондратович (1925—1979) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шаповал, Виктор Васильевич (род. 1958) — российский лингвист.
 
 Шаповал, Владислав Фёдорович (род. 1995) — украинский футболист.

Г 
 Шаповал, Григорий Савельевич (1913—1983) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

И

М 
 Шаповал, Максим Михайлович (1978—2017) — украинский военный деятель, генерал-майор, Герой Украины (2017; посмертно).
 Шаповал, Михаил Васильевич (род. 1946) — председатель правления сельскохозяйственного кооператива «Летава», Герой Украины.

Н 
 Шаповал, Надежда Семёновна (1926—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Шаповал, Никита Ефимович (1882—1932) — политический и общественный деятель, публицист, социолог, поэт; член Центральной рады. Брат Николая Шаповала.
 Шаповал, Николай Ефимович (1886—1948) — военный и политический деятель, генерал-хорунжий. Брат Никиты Шаповала.

П 
 Шаповал, Пётр Дмитриевич (род. 1948) — советский и украинский государственный и политический деятель, дипломат.

С

Ю 
 Шаповал, Юрий Иванович (род. 1953) — украинский историк.

См. также 
 Шаповалов

Примечания